Jako Ford model A se vyráběly dva modely automobilů:

 Ford model A (1903) – první automobil společnosti Ford Motor Company
 Ford model A (1927) – nástupce modelu T

Externí odkazy